In 1977 werd het 72ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 26 maart tot 28 september. De competitie werd in twee toernooien verdeeld, omdat Vasco da Gama beide won was er geen finale nodig. 

Voor het eerst namen ook clubs deel van buiten de stad Rio de Janeiro, omdat de staat Guanabara en Rio de Janeiro fuseerden, echter bleef het Campeonato Fluminense, het staatskampioenschap van de staat Rio de Janeiro ook nog apart bestaan.

Eerste toernooi (Taça Guanabara)

Tweede toernooi (Taça Manoel do Nascimento Vargas Netto)

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 1977